1-й независимый чемпионат Армении по футболу 1992 года — турнир Высшей лиги, в котором приняли участие 24 клуба.

Назначенный на 11 ноября в Армавире дополнительный матч за 1-е место не состоялся из-за отказа «Ширака» (Гюмри). Учитывая недоработанность регламента чемпионата, оба клуба («Ширак» и ереванский АОСС) объявлены чемпионами страны. Котайкский «Бананц» стал бронзовым призёром.

 АОСС — Армянский Общий Спортивный Союз (в армянском сокращении — ХМНМ/«Оменэтмен»).
 АСС — Армянский Спортивный Союз (в армянском сокращении — ХММ/«Оменмен»).
 Первый круг чемпионата «Азнавур» (Ноемберян) провёл под названием «Паацоягорц».
 Победитель Первой лиги ФК «Арарат» (Арарат) получил право в 1993 году выступать в Высшей лиге.

Итоговые таблицы

1-я подгруппа 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты матчей 1-й подгруппы

2-я подгруппа 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты матчей 2-й подгруппы

Финальный этап. За 1-12-е места

Результаты матчей за 1-12-е места

Финальный этап. За 13-24-е места

Результаты матчей за 13-24-е места

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 1992
 Первая лига Армении по футболу 1992

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1992 (1) 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 1992 (2) 
 rsssf: Армянская Премьер-Лига 1992 

Футбол в Европе в 1992 году
Спорт в Армении в 1992 году
Чемпионат Армении по футболу